Caraș (, )
 Krassó-Szörény
 Caraş-Severin (distrito), um judeţ (distrito) da Romênia, na região da Transilvânia
 Rio Carás, um rio brasileiro que banha o estado do Ceará, cortando o município de Juazeiro do Norte
 Duas Caras, uma telenovela brasileira que foi produzida pela Rede Globo
 Caras & Bocas, uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo
 Duas-Caras, um personagem fictício, um vilão e inimigo do Batman no Universo DC
 Os Caras de Pau, um seriado humorístico brasil eiro produzido e exibido pela Rede Globo
 Caras-pintadas, um movimento estudantil brasileiro
 Caras Galadhon, na obra fictícia de J. R. R. Tolkien, a principal cidade do reino de Lothlórien
 Outras Caras, o quinto álbum de estúdio da cantora Leila Pinheiro lançado em 1991
 Dos Caras, um lutador de wrestling profissional mexicano, o qual é mais conhecido pelo seu ring name Dos Caras (em inglês Two Faces)
 Caras & Caretas, uma conhecida sitcom norte-americana da NBC, originalmente
 Caras, uma revista de entretenimento